|-
| 7701 Zrzavý ||  || 14 octombrie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7702 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7703 || 1991 RW || 7 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7704 Dellen ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 7705 Humeln ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 7706 Mien ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 7707 Yes ||  || 17 aprilie 1993 || Catalina Station || 
|-
| 7708 Fennimore ||  || 11 aprilie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7709 ||  || 8 septembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7710 Ishibashi ||  || 30 noiembrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7711 Říp || 1994 XF || 2 decembrie 1994 || Kleť || 
|-
| 7712 ||  || 12 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7713 Tsutomu || 1995 YE || 17 decembrie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7714 Briccialdi ||  || februarie 9, 1996 ||  || 
|-
| 7715 Leonidarosino ||  || februarie 14, 1996 ||  || , 
|-
| 7716 Ube ||  || februarie 22, 1996 ||  || 
|-
| 7717 Tabeisshi ||  || 7 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7718 Desnoux ||  || 10 martie 1997 || Ramonville || 
|-
| 7719 ||  || 7 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 7720 Lepaute || 4559 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7721 Andrillat || 6612 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7722 Firneis || 2240 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7723 Lugger || 1952 QW || 28 august 1952 ||  || 
|-
| 7724 Moroso || 1970 OB || 24 iulie 1970 ||  || 
|-
| 7725 Selʹvinskij ||  || 11 septembrie 1972 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7726 Olegbykov ||  || 27 august 1974 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 7727 Chepurova ||  || 8 martie 1975 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7728 Giblin ||  || 12 ianuarie 1977 || Palomar || E. Bowell
|-
| 7729 Golovanov ||  || 24 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7730 Sergerasimov ||  || 4 iulie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 7731 || 1978 UV || 28 octombrie 1978 || Anderson Mesa || 
|-
| 7732 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7733 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7734 Kaltenegger ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7735 Scorzelli ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7736 Nizhnij Novgorod ||  || 8 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7737 Sirrah || 1981 VU || 5 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7738 Heyman ||  || 24 noiembrie 1981 ||  || 
|-
| 7739 Čech || 1982 CE || februarie 14, 1982 || Kleť || 
|-
| 7740 Petit ||  || 6 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7741 Fedoseev ||  || 1 septembrie 1983 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 7742 Altamira || 1985 US || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7743 || 1986 JA || 2 mai 1986 ||  || 
|-
| 7744 ||  || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7745 ||  || februarie 22, 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7746 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7747 Michałowski || 1987 SO || 19 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7748 || 1987 TA || 12 octombrie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 7749 Jackschmitt || 1988 JP || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7750 McEwen ||  || 18 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7751 || 1988 UA || 16 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 7752 Otauchunokai || 1988 US || 31 octombrie 1988 ||  || , 
|-
| 7753 || 1988 XB || 5 decembrie 1988 || Gekko || 
|-
| 7754 Gopalan ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 7755 Haute-Provence ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 7756 Scientia ||  || 27 martie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7757 || 1990 KO || 22 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7758 Poulanderson || 1990 KT || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7759 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7760 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7761 || 1990 SL || 20 septembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7762 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7763 Crabeels ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7764 || 1991 AB || 7 ianuarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 7765 || 1991 AD || 8 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 7766 Jododaira ||  || 23 ianuarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 7767 Tomatic ||  || 13 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 7768 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7769 Okuni ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 7770 Siljan ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 7771 Tvären ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 7772 ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 7773 || 1992 FS || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7774 ||  || 19 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 7775 Taiko || 1992 XD || 4 decembrie 1992 ||  || , 
|-
|  || 1993 BF || 20 ianuarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 7777 Consadole ||  || februarie 15, 1993 || Kushiro || , 
|-
| 7778 Markrobinson ||  || 17 aprilie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7779 Susanring || 1993 KL || 19 mai 1993 || Palomar || 
|-
| 7780 Maren || 1993 NJ || 15 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 7781 Townsend || 1993 QT || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7782 Mony || 1994 CY || februarie 7, 1994 ||  || 
|-
| 7783 || 1994 JD || 4 mai 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 7784 || 1994 PL || 5 august 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 7785 || 1994 QW || 29 august 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7786 ||  || 14 octombrie 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 7787 Annalaura || 1994 WW || 23 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 7788 Tsukuba || 1994 XS || 5 decembrie 1994 ||  || 
|-
| 7789 Kwiatkowski ||  || 2 decembrie 1994 || Palomar || E. Bowell
|-
| 7790 Miselli ||  || februarie 28, 1995 ||  || 
|-
| 7791 Ebicykl || 1995 EB || 1 martie 1995 || Kleť || 
|-
| 7792 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7793 ||  || 27 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
|  ||  || 15 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 7795 ||  || 14 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 7796 Járacimrman || 1996 BG || 16 ianuarie 1996 || Kleť || 
|-
| 7797 Morita ||  || 26 ianuarie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7798 || 1996 CL || februarie 1, 1996 ||  || 
|-
| 7799 Martinšolc ||  || februarie 24, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 7800 Zhongkeyuan ||  || 11 martie 1996 ||  || 
|-